Пара Майк Брайан и Джек Сок — победители турнира.

Общая информация 
Победителями турнира стали американцы Майк Брайан и Джек Сок. Для Брайана этот титул стал семнадцатым на турнирах Большого шлема, что стало рекордом по числу побед на «мэйджорах» в мужском парном разряде в Открытой эре.

Прошлогодние чемпионы — Лукаш Кубот и Марсело Мело — защищали свой титул, но проиграли во втором круге Йонатану Эрлиху и Марцину Матковскому.

Мате Павич и Майк Брайан боролись за звание первой ракетки мира в парном разряде. Победив на турнире, американцу сместил хорватского теннисиста с первой строчки рейтинга.

Посев 

  Оливер Марах /  Мате Павич (первый круг)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (второй круг)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (первый круг)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (второй круг)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (третий круг)
  Майк Брайан /  Джек Сок (титул)
  Никола Мектич /  Александр Пейя (третий круг)

<ol start="9">
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (второй круг)
  Иван Додиг /  Раджив Рам (первый круг)
  Пабло Куэвас /  Марсель Гранольерс (второй круг)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (второй круг, снялись из-за травмы)
  Равен Класен /  Майкл Винус (финал)
  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф (четвертьфинал)
  Доминик Инглот /  Франко Шкугор (полуфинал)
  Максим Мирный /  Филипп Освальд (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Люк Бэмбридж /  Джонни О’Мара (первый круг)
  Алекс Болт /  Ллейтон Хьюитт (первый круг)
  Лиам Броуди /  Скотт Клейтон (второй круг, снялись из-за травмы)
  Джей Кларк /  Кэмерон Норри (первый круг)
  Юрген Мельцер /  Даниэль Нестор (первый круг)

<ol start=6>
  Фредерик Нильсен /  Джо Солсбери (полуфинал)
  Илья Бозоляц /  Дамир Джумхур (PR, первый круг)
  Таро Даниэль /  Ёсихито Нисиока (PR, первый круг)
  Даниэле Браччали /  Андреас Сеппи (PR, первый круг, снялись)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 
По итогам квалификации в сетку турнира пробились:

  Срирам Баладжи /  Вишну Вардхан (Второй круг)
  Кевин Кравиц /  Андреас Мис (Третий круг)

<ol start=3>
  Андре Бегеманн /  Ясутака Утияма (Первый круг)
  Остин Крайчек /  Дживан Недунчежиян (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые